Liao  peut désigner :
 Liao, un patronyme chinois porté notamment par :
 Liao Fan (1974-), acteur chinois

 Le Liao, un fleuve de Chine
 La dynastie Liao, ou empire Khitan